50 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 6 grudnia, a finał 7 grudnia.

Mistrzynią świata, z czasem 28,92, została Amerykanka Lilly King. Srebrny medal zdobyła reprezentantka Jamajki Alia Atkinson (29,11). Brąz wywalczyła Molly Hannis ze Stanów Zjednoczonych (29,58).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 11:12 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:56 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 19:11 czasu lokalnego.

Przypisy 

K